Lagkádi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lagkádi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Lagkádi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar